Mahmudiye ist der Name mehrerer Orte in der Türkei:

 Mahmudiye, eine Stadt und ein Landkreis in der Provinz Eskişehir

 Mahmudiye (Ezine), eine Gemeinde im Landkreis Ezine der Provinz Çanakkale

 Mahmudiye (Alaca), ein Dorf im Landkreis Alaca der Provinz Çorum
 Mahmudiye (Bergama), ein Dorf im Landkreis Bergama der Provinz Izmir
 Mahmudiye (Dursunbey), ein Dorf im Landkreis Dursunbey der Provinz Balıkesir
 Mahmudiye (İznik), ein Dorf im Landkreis İznik der Provinz Bursa
 Mahmudiye (Kadınhanı), ein Dorf im Landkreis Kadınhanı der Provinz Konya
 Mahmudiye (Kepsut), ein Dorf im Landkreis Kepsut der Provinz Balıkesir
 Mahmudiye (Kütahya), ein Dorf im zentralen Landkreis der Provinz Kütahya
 Mahmudiye (Mesudiye), ein Dorf im Landkreis Mesudiye der Provinz Ordu
 Mahmudiye (Orhangazi), ein Dorf im Landkreis Orhangazi der Provinz Bursa
 Mahmudiye (Sapanca), ein Dorf im Landkreis Sapanca der Provinz Sakarya
 Mahmudiye (Yenişehir), ein Dorf im Landkreis Yenişehir der Provinz Bursa

Schiffsname:
 Mahmudiye (Schiff), 1829 gebautes Flaggschiff der Osmanischen Marine

Sonstiges
 Mahmudiye (Nationalhymne), Hymne des Osmanischen Reiches 1808–1839 (für Mahmud II.) und 1918–1922 (für Mehmed VI.)